Мосоловское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Воронежская область
 Мосоловское сельское поселение — входит в Аннинский район

Рязанская область
 Мосоловское сельское поселение — входит в Шиловский район